Svenska Hockeyligans maratontabell är en ackumulerad tabell för Svenska Hockeyligan (SHL, tidigare Elitserien) sedan starten säsongen 1975/1976. Maratontabellen uppdateras av Svenska Ishockeyförbundet och sammanfattar grundseriestatistiken för samtliga lag som spelat minst en säsong i Svenska Hockeyligan. Tabellen är som standard sorterad efter poäng i fallande ordning, och är uppdaterad efter säsongen 2021/2022.

Anmärkningar

Källor

Se även
Maratontabell för Sveriges högsta division i ishockey
Maratontabell för Allsvenskan i ishockey

Svenska Hockeyligan
Svenska Hockeyligan